Gens – pierwotna organizacja rodowa w starożytnym Rzymie
 „Gens” – rocznik wydawany od 1990 roku przez Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu
 Jakub Gens – litewski lekarz i wojskowy, nauczyciel, dyrektor szpitala żydowskiego w wileńskim getcie, szef jego policji oraz przewodniczący lokalnego Judenratu
 Véronique Gens – francuska śpiewaczka, sopran